Quella del 2021 è la centesima edizione del campionato italiano velocità. La stagione inizia nel fine settimana del 16/18 aprile al Mugello e termina il 10 ottobre a Vallelunga per un totale di dodici gare in calendario. Come nelle stagioni precedenti, è prevista la partecipazione di piloti wild card fuori classifica. A livello regolamentare, la novità più importante è l'introduzione della centralina unica della MoTec, già utilizzata a livello facoltativo nel 2020. Per quanto concerne il calendario invece, la novità più significativa è l'introduzione della gara in notturna durante la seconda prova a Misano.

Per quanto concerne la cilindrata maggiore ossia la Superbike il titolo va, per la quinta volta, a Michele Pirro collaudatore Ducati per la MotoGP. Pirro conquista il titolo con tre gare d'anticipo, vincendo gara1 nel secondo evento al Mugello. Al termine della stagione Pirro sopravanza di 132 punti il più diretto degli inseguitoriː Alessandro Delbianco. Il titolo costruttori va a Ducati che conquista tutte le gare, al secondo posto si posiziona Honda che ottiene almeno un posto sul podio in ognuna delle dodici gare in calendario. Nella Supersport Davide Stirpe conquista il secondo titolo, dopo quello del 2017, con MV Agusta. Stirpe totalizza gli stessi punti (179) di Roberto Mercandelli su Yamaha, ma lo sopravanza in virtù del maggior numero di secondi posti ottenuti, avendo vinto lo stesso numero di gare. Tra i costruttori prevale nettamente Yamaha che conquista dieci vittorie e due secondi posti come migliori risultati in stagione.

Nella Supersport 300, giunta alla quinta edizione nel CIV, il titolo va a Matteo Vannucci con una Yamaha. Vannucci conquista cinque vittorie e sei secondi posti sopravanzando il turco Bahattin Sofuoğlu per settantasei punti. Il titolo costruttori, con otto vittorie e quattro secondi posti, va a Yamaha che sopravanza di quasi cinquanta punti Kawasaki. Nella Moto3 vince Elia Bartolini, il portacolori dello SKY Junior Team VR46 sopravanza di soli sette punti Matteo Bertelle, in forza al team Minimoto. Tra i costruttori domina KTM che conquista tutte le gare in programma.

Calendario 
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano.

Classifiche

Superbike

Piloti Iscritti
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Classifica Piloti

Classifica Costruttori

|}

Supersport

Classifica Piloti
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Classifica Costruttori

|}

Supersport 300

Classifica Piloti
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Classifica Costruttori

|}

Moto3

Classifica Piloti
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Dunlop.

Classifica Costruttori

|}

Sistema di punteggio

Note

Collegamenti esterni 

 2021
Serie e competizioni motoristiche nel 2021